

Onomastica 
 Lionello – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Alberto Lionello (1930-1994) – attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano
 Cristiana Lionello (1961) – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Franco Lionello (1946-1988) – cantante italiano
 Gea Lionello (1967) – attrice italiana
 Luca Lionello (1964) – attore italiano
 Nicolò Lionello (1400-1462) – orafo e architetto italiano
 Oreste Lionello (1927-2009) – attore, cabarettista, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano